Khalpa o Khalab, nom antic d'Alep
 Khalpa, assiri Khalpi, moderna Halfeti, ciutat del sud-oest de Kummukh (Commagena), a la vora de l'Eufrates, prop de la qual foren derrotades pels assiris les forces d'Urartu vers el 743 aC
 Khalpa, plural khalpes, poble de l'Índia